Дакопе:
 Дакопе — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дакопе — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.